Михаил Иванович Ан () — агроном колхоза «Дальний Восток» Каратальского района Талды-Курганской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
После депортации корейцев был определён на спецпоселение в Талды-Курганскую область, Казахская ССР.

С 1938 по 1963 год работал разнорабочим, звеньевым полеводческого звена в колхозе «Дальний Восток». После окончания сельскохозяйственного техникума трудился агрономом.

Предложил использовать для посевных площадей горные участки, находящиеся около колхоза, в результате чего в годы Великой Отечественной войны урожай зерновых достигал до 32 центнеров с гектара.

В 1948 году удостоен звания Героя Социалистического Труда за высокие урожаи пшеницы.

С 1964 года трудился мастером на Алматинском консервном заводе.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 28 марта 1948 года
 Орден Ленина

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Герои Социалистического труда по полеводству Казахской ССР. Алма-ата. 1950, 412 стр.

Ссылки 
 Николай Троян Золотые Звезды Ким Пен Хва // Краевая газета «Утро России», № 4044 (197) от 27.12.2008

Герои Социалистического Труда колхоза «Дальний Восток» Каратальского района